Cyclopteropsis är ett släkte av fiskar. Cyclopteropsis ingår i familjen sjuryggsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjuryggsfiskar
Cyclopteropsis